Die Geschwister Press sind zwei sehr erfolgreiche sowjetische Leichtathletinnen der 1960er-Jahre:

 Tamara Press (1937–2021)
 Irina Press (1939–2004)